Jim Moran (golfer), een Australisch golfer
 Jim Moran (politicus)
 Jim Moran (wielrenner)